Златоу́ст — город в Челябинской области России. Административный центр Златоустовского городского округа. С точки зрения административно-территориального деления является городом областного подчинения. Экономический, политический, культурный и туристический центр запада Челябинской области. Златоуст имеет богатую историю, входит в перечень исторических городов России. Население составляет  чел. ().

Один из самых высокогорных городов Урала, жилые кварталы которого расположены на высоте 400—600 м от уровня моря. К востоку от города проходит граница частей света Европы и Азии.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Расположен в европейской части России, на реке Ай (бассейн реки Уфы), в 120 км к западу от областного центра Челябинска (160 км по железнодорожной линии) и в 1750 км к востоку от Москвы (1941 км по железной дороге). Через город проходит исторический ход Транссиба, рядом с городом проходит федеральная автодорога М-5 «Урал». Город занимает площадь 118,2 км². Протяжённость с юга на север 17 км, с запада на восток 10,4 км.

Рельеф и геологическое строение 

Находится в горно-лесной части Челябинской области, в долине реки Ай, образованной горными хребтами Южного Урала. На востоке расположен хребет Уралтау, на западе — хребет Уреньга и горы Мышляй. С севера долину замыкают Таганай и Назминский хребет. Рельеф города типично горный, с резкими перепадами высот.

В центре города, на месте впадения реки Тесьмы в Ай расположен городской пруд.

Климат 
Климат умеренный континентальный. Горы влияют на климат, делая его более влажным и уменьшая годовую амплитуду температуры воздуха по среднемесячным показателям.

 среднегодовая температура воздуха: +1,9 °C;
 относительная влажность воздуха: 69,2 %;
 средняя скорость ветра: 3,5 м/с;

Часовой пояс

История 

Первое русское временное поселение на территории современного Златоуста возникло в конце XVII века в связи с поиском золота. В 1664 году старец Лот из Далматовского Успенского монастыря под пытками признался, что совершил поездку на Южный Урал, в ходе которой ему сообщили о том, что на озере Иртяш идёт плавка золота и серебра, добываемого на «Сибирской горе», расположенной в верховьях Уфы, Яика и Гадая. В 1668—1674 годах была снаряжена большая военно-геологическая экспедиция, состоявшая из более чем 1 тыс. человек с пушками и снаряжением, которая в 1672 году построила в районе нынешнего национального парка «Таганай» Ново-Уральский острожек. Этот острожек стал первым русским поселением на территории современной Челябинской области. Однако геологические  изыскания окончились полной неудачей, о чём в летописи сказано в таких выражениях: «Ничего не найдено, а государевой казне великая тщета и гибель учинилась». После провала острожек был заброшен. В 1708 году рассказ о «Сибирской горе» был случайно обнаружен в документах Сибирской губернской канцелярии и доложен секретарю Петра I А. Д. Макарову.  было дано указание проверить сведения о серебряной руде. В 1720-е годы новая экспедиция, работавшая у развалин острожка, не нашла металла в местной породе. В 1741 году к разрушенному острожку прибыла новая экспедиция, которая обнаружила железную руду и выбрала место для постройки Златоустовского завода.

В 1754 году , на выкупленных у башкир вотчинных землях у горы Косотур, основал железоделательный завод, названный впоследствии в честь святого Иоанна Златоуста Златоустовским. Указ Берг-коллегии о строительстве завода был издан 31 августа 1754 года. Завод получил своё название из-за намерений владельцев построить в заводском посёлке церковь во имя святого Иоанна Златоуста, которая была построена в 1865 году. Таким образом, наименование завод получил задолго до начала строительства. По мнению краеведов, образ Иоанна Златоуста был фамильной иконой семьи основателя завода предпринимателя .

Указом Екатерины II от 2(13).5.1784 в Уфимской области образован Троицкий уезд. Уфимское наместничество являлось одним из центров металлургической промышленности. После преобразования наместничеств, посёлок и уезд в 1796 году административно вошли в состав Оренбургской губернии.

В 1811 году завод был выкуплен государством и стал казённым. Это привело к изменению статуса заводского посёлка, который приобрёл статус горного города и стал хозяйственным центром Златоустовского горного округа.

В 1824 году Златоуст посетил император Александр I, а в 1857 году — император Александр II.

В 1842 году главный архитектор Златоустовской фабрики  составил и утвердил первый генеральный план застройки Златоуста.

В 1865 году в связи с созданием Уфимской губернии город вошёл в её состав как административный центр Златоустовского уезда.

В 1890 году пущена в строй железнодорожная станция, названная Златоуст по названию города вблизи которого построена, это упростило с одной стороны доставку металлургической продукции завода и других товаров, в частности, пушнины в европейскую часть страны, до этого доставляемой конными повозками и далее сплавляемой водным путём посредством рек бассейна Камы, с другой стороны позволило начать использовать мазут и каменный уголь Донецкого угольного бассейна, вместо истощённого в результате многолетней вырубки деревьев древесного. Самаро-Уфимская железная дорога была переименована в Самаро-Златоустовскую. В 1891 году с продолжением строительства железной дороги до Челябинска и далее Сибирской железной дороги на заводе начали производить рельсовые скрепления.

К 1900 году в городе имелись 2916 домов, из них 299 каменных, 8 церковных заведений, в том числе одна старообрядческая церковь, римско-католический костёл, протестантская кирха, городские трёхклассное училище, 2 одноклассных училища (мужское и женское), 4 начальных училища, городская и заводские больницы и аптеки, городская библиотека. Действовали заводы: казённый чугуноплавильный и железоделательный (1000 рабочих), 7 полировочных, пиво-медоваренный, мыловаренный, суконная фабрика и ряд мелких предприятий, в том числе артель мастеров кустарного изготовления железных и стальных изделий (3000 рабочих).

В 1903 году произошёл массовый расстрел митинга бастовавших рабочих Златоустовского казённого завода. Погибли 69 человек, более 250 были ранены, более 100 арестованы.

К середине 1910-х годов население города насчитывало около 20 000 человек.

Оружейный центр и центр ремёсел 

В 1815 году была построена оружейная фабрика (производилось холодное оружие, первыми мастерами были оружейники из немецкого города Золинген), в 1859 году — сталелитейная фабрика. В 1860—1868 годах действовала Князе-Михайловская сталепушечная фабрика, на которой были отлиты первые в России стальные пушки (затем орудийное производство перенесли на предприятия Санкт-Петербурга и Перми).

С начала XIX века Златоуст являлся центром художественной гравюры на металле, которая зародилась как подсобное производство для украшения сабель, кортиков, шпаг. Ныне золотой и серебряной насечкой украшают подарочное оружие, делают декоративные панно на стальных пластинах.

Ансамбль заводской площади (XIX век, площадь III Интернационала) является объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

Советский период 

4 декабря 1917 года в Златоусте была установлена советская власть. 27 мая 1918 года около железнодорожной станции произошёл бой между легионерами чехословацкого корпуса и местными красногвардейцами, попытавшимися разоружить прибывший на станцию накануне эшелон численностью около 800 легионеров. 25 июня 1918 года город был оставлен частями Красной гвардии. 13 июля 1919 года в ходе Златоустовской операции город был взят частями 5-й армии Восточного фронта Красной Армии.

В ходе административно-территориальных реформам в 1919—1934 годы Златоуст неоднократно претерпел изменения статуса и территориальной принадлежности. В 1919 и 1922 годах изменились границы и состав уезда. В 1922 году в связи с упразднением Уфимской губернии, Златоуст вошёл в состав Автономной Башкирской Социалистической Советской Республики. В августе 1922 года стал уездным центром Челябинской губернии. После её упразднения в 1923 году и создания Уральской области стал административным центром Златоустовского округа. В 1930 году округа Уральской области были ликвидированы, Златоуст стал самостоятельным городом областного подчинения. В 1934 году Уральская область была упразднена с созданием трёх областей, одной из которых стала Челябинская. Дальнейшие административно-территориальные изменения Челябинской области Златоуст не затронули.

В 2004 году Златоуст стал административным центром Златоустовского городского округа Челябинской области.
Интересно, что в № 1 журнала «Вокруг света» за 1928 год имеется информация следующего содержания: «В Златоусте, Уральской области, при рытье котлованов, найдены кремнёвые топоры и наконечники для стрел. Дальнейшие раскопки, предпринятые местными археологами, дали два человеческих скелета. Оба скелета хорошо сохранились. Один из них, по исследованию, принадлежит человеку ростом в 2 метра и 10 сантиметров, и по происхождению его относят ко времени ледникового периода».

В Великой Отечественной войне приняло участие более 30 тыс. златоустовцев, более 9 тысяч из них не вернулось с полей сражений. За годы войны предприятия города произвели 1,58 млн тонн стали,  тонн проката,  корпусов снарядов и мин,  пулемётов различных марок,  авиационных пушек,  часов для танков, самолётов и ВМФ. В этот период в Златоуст прибыло эвакуированное оборудование и специалисты более 20 предприятий, в том числе: Тульского оружейного, Подольского механического, Первого Московского часового, Первого государственного точных технических камней (ТТК-1), 2-го Лужского абразивного заводов.

Также в годы войны в городе находился лагерь № 337 УНКВД Челябинской области для интернированных военнопленных иностранных армии.

Златоуст награждён Орденом Октябрьской Революции (1980).

15 ноября 2022 года за самоотверженность и трудовой героизм жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, городу присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Население

Административное устройство 

В рамках административно-территориального устройства области Златоуст является городом областного значения, которому подчинены 9 сельских населённых пунктов. В рамках муниципального устройства он составляет муниципальное образование Златоустовский городской округ, в который помимо самого города входят 9 сельских населённых пунктов.

Руководители 
 Лукашевич Леонид Николаевич, первый секретарь горкома КПСС (1958—1963).
 Гинько Владимир Николаевич, первый секретарь горкома КПСС (1964—1966).
 Макаров Виктор Михайлович, первый секретарь горкома КПСС (1990—1991).
 Мальцев, Василий Петрович, глава города (1991—2000).
 Мигашкин, Пётр Семёнович, глава города (2000—2004).
 Мигашкин, Дмитрий Петрович, глава городского округа (2004—2009).
 Караваев, Александр Николаевич, глава городского округа (2009—2012).
 Жилин, Вячеслав Анатольевич, глава городского округа (2012—2019).
 Пекарский, Максим Борисович, глава городского округа (с октября 2019 года).

Предприятия 
 ООО «Златоустовский металлургический завод».
 АО «Златоустовский машиностроительный завод».
 Локомотивное депо Златоуст.
 АО «Уральский институт проектирования промышленных предприятий».
 ООО «Завод «Стройтехника».
 ООО «Златоустовская оружейная фабрика».

Экология 
В городе отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха: в 2000 году в атмосферу выброшено 7757 тонн загрязняющих веществ, основная доля которых (87 %) приходится на металлургический завод. Уловлено и обезврежено 2345 тонн (23,2 %). До 1996 года наблюдалось снижение уровня загрязнения атмосферы, в 1999—2000 годы вновь был зафиксирован рост, однако в сравнении с 1993 годом уровень выбросов в атмосферу вредных веществ снизился в 1,5 раза. Наиболее загрязнён воздух в старой части города, что связано с концентрацией здесь большого количества промышленных предприятий.

Согласно данным Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова по состоянию на 1 января 2020 года, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ следующие:

 взвешенные вещества — 1,1 ПДК;
 диоксид азота — 0,9 ПДК;
 бензапирен — 1,8 ПДК;
 формальдегид — 1,1 ПДК.

Качество атмосферного воздуха в городе (согласно РД 52.04.667-2005): 2017 год — высокий уровень загрязнения; 2018 год — высокий уровень загрязнения; 2019 год — повышенный уровень загрязнения.

В городе ведётся периодическая очистка городского пруда и Балашихинского водохранилища от донных отложений, построен самотечный канализационный тоннель под горой Малой Татаркой длиной 2100 м, проводится рекультивация городской свалки.

Транспорт 

В городе находится управление Златоустовского региона Южно-Уральской железной дороги и железнодорожная станция Златоуст, располагающаяся на историческом ходе Транссиба. Была построена при сооружении Самаро-Златоустовской железной дороги.

Пригородные и междугородные пассажирские перевозки, кроме железнодорожного транспорта, также осуществляются автобусами. В городе действует автовокзал.

Развиты трамвайные и автобусные маршруты, функционируют маршрутные такси и такси.

Трамвайные линии в Златоусте являются вторыми по времени возникновения и третьими по протяжённости в Челябинской области. Трамвайная система является самой высокогорной в России.

Учебные заведения 
 Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова.
 Златоустовский техникум технологий и экономики.
 Златоустовский педагогический колледж.
 Златоустовский медицинский техникум (до 2012 г. Златоустовское медицинское училище)
 Филиал Южно-Уральского государственного университета.

Культура 
 Государственный драматический театр «Омнибус».
 Златоустовский городской краеведческий музей.
 Златоустовский музей холодного оружия
 Музей «Созвездие самоцветов».
 Дворец культуры «Металлург».
 Дворец культуры «Победа».
 Дворец культуры «Булат» — региональный центр народного творчества.
 Дворец культуры «Железнодорожник».
 Дом детства и юношества
 Культурный центр имени В. А. Ростова и Бажовский парк на Красной горке.
 Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа.
 Кинотеатр «Космос». Открыт 31 января 1972 года

Религия 

В городе расположено управление Златоустовской епархии Челябинской митрополии Русской Православной церкви и мусульманская община. Имеется ряд религиозных учреждений и сооружений:
 Свято-Троицкая церковь (разрушена),
 Храм преподобного Серафима Саровского,
 Храм во имя Святого Симеона Верхотурского,
 Храм святителя Иоанна Златоуста,
 Часовня в честь Святого Праведного Александра Невского,
 Часовня в честь Святителя Иоанна Златоуста,
 Храм великомученика Георгия Победоносца,
 Златоустовская соборная мечеть, единственная соборная мечеть, украшенная 99 именами Аллаха на гравюре из стали.
 Махалля-мечеть № 938.

Спортивные команды и клубы 
 Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка».
 Футбольный клуб «Металлург».
 Хоккейный клуб «Таганай».

Достопримечательности 
 Башня-колокольня Иоанна Златоуста
 Памятник П. П. Аносову
 Памятник жертвам расстрела 13 марта 1903 года
 Национальный парк «Таганай»
 Косотур

Города-побратимы 
  Тьер, Франция (с 2014 г.);
  Керчь (с 2015 г.);
  Ибзиц, Австрия (c 2016 г.);
  Цахкадзор, Армения (с 2017 г.).
  Жлобин, Белоруссия (с 2020 года)

См. также 
 Златоустовская операция
 Златоустовский горный округ
 
 Златоустовская гравюра на стали

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Дмитріев-Мамонов А. И., Здзярский А. Ф. Путеводитель по Великой Сибирской желѣзной дорогѣ. Изданіе Министерства путей сообщенія (с 2 фототипіями, 360 фототипогравюрами, 4 картами Сибири, 3 планами городовѣ) // СПб: Товарищество художественной печати. — 1900. — 600 с. (С. 112—115).
 
 
 Стрельников С. М. Златоуст. Словарь географических названий. — Златоуст, «Трудовая честь», 1993.

Ссылки 

 Официальный сайт города Златоуста
 Официальный сайт администрации Златоустовского городского округа
 Справочник такси города Златоуст

 
Города, награждённые орденом Октябрьской Революции
Населённые пункты Златоустовского городского округа
Города, основанные в XVIII веке
Центры художественного промысла
Населённые пункты на реке Ай
Города, названные в честь людей
Города трудовой доблести